Molekulska formula -{C12H19N3O}- se može odnositi na:

 Prokarbazin
 Alhornein